Allmersbach ist ein geographischer Name im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

einer Gemeinde und eines Ortes:
 Allmersbach im Tal, Gemeinde
 Allmersbach am Weinberg, Ortsteil von Aspach

von Gewässern:
 Allmersbach (Klöpferbach), rechter Zufluss des Klöpferbachs beim Dorf Großaspach der Gemeinde Aspach
 Allmersbach (Gruppenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Gruppenbachs (zur Weißach) bis unterhalb von Allmersbach im Tal

Siehe auch:
 Almersbach (Begriffsklärung)